Le terme Route 1 peut désigner plusieurs routes :

Amérique

États-Unis 
 U.S. Route 1
 California State Route 1
 Florida State Road A1A

Canada 
 Route 1 en Alberta
 Route 1A en Alberta
 Route 1 au Manitoba
 Route 1A au Manitoba
 Route 1 au Nouveau-Brunswick
 Route 1 en Nouvelle-Écosse
 Route 1 en Saskatchewan.
 Route 1 en Terre-Neuve-et-Labrador
 Route 1 en Colombie-Britannique
 Route 1 à l'île du Prince-Édouard
 Route 1 aux Territoires du Nord-Ouest

Bolivie 
 Route 1

Paraguay 
 Route 1

Uruguay 
 Route 1

Europe 
 Route européenne 1
 Route européenne 001

Allemagne 
 Route fédérale 1 ()

Andorre 
 Route principale 1

France 
 Autoroute A1
 Route nationale 1
  dans certains départements

Hongrie 
 Route principale 1

Islande 
 Route 1

Lituanie 
 Route magistrale 1

Suisse 
 Autoroute A1
 Route principale 1

Asie 
 AH1

Voir aussi